— сборник музыкальных композиций группы The Seatbelts, созданных к аниме-сериалу Cowboy Bebop, ремиксованных популярными британскими и американскими диджеями, в том числе многими с популярного лейбла Ninja Tune. Диск вышел в 1999 году.

Об альбоме 
Cowboy Bebop Remixes: Music for Freelance представлен в виде записи эфира пиратской радиостанции, каждая песня шутливо представляется по-английски диджеем. Эти треки названы «Radio Free Mars Talks». В их создании участвовали:
 Сценарий: Синъитиро Ватанабэ (Shinichiro Watanabe), Даи Сато (Dai Sato)
 Перевод: Агнес С. Каку (Agnes S. Kaku)
 Дикторский текст: Питер Диумстра (Peter Duimstra)

Список композиций

Ссылки 
 
 «Cowboy Bebop Remixes: Music for Freelance» на Last.fm.

Cowboy Bebop
Саундтреки аниме
Альбомы ремиксов